San Cibrián puede hacer referencia a:

Divisiones administrativas en España 
Modúbar de San Cibrián, localidad del municipio de Ibeas de Juarros, provincia de Burgos.
San Cibrián (Burgos), localidad del municipio de Valle de Valdebezana, provincia de Burgos.
San Cibrián (Ardón), localidad del municipio de Ardón, provincia de León.
San Cibrián (Puebla de Lillo), localidad del municipio de Puebla de Lillo, provincia de León.
Sancibrián, localidad del municipio de Santa Cruz de Bezana, Cantabria.
 San Cibrián (Soria), despoblado del municipio de Villanueva de Gormaz, provincia de Soria.